Møldrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møldrup – en by i Viborg Kommune, dels i Vester Tostrup Sogn, dels i Roum Sogn
 Møldrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Astrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Møldrup (Voerladegård Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Voerladegård Sogn, Horsens Kommune